

Cinéma 
 Where the Heart Is est le titre original du film américain Tout pour réussir, réalisé par John Boorman en 1990.
 Where the Heart Is est le titre international du film français À la place du cœur, réalisé par Robert Guédiguian en 1998.
 Where the Heart Is est le titre original du film américain Où le cœur nous mène, réalisé par Matt Williams en 2000.

Télévision 
 Where the Heart Is est une série télévisée américaine créée par Margaret DePriest et Lou Scofield en 1969.
 Where the Heart Is est une série télévisée britannique créée par Vicky Featherstone et Ashley Pharoah en 1997.

Littérature 
 Where the Heart Is est un roman de Billie Letts publié en 1995.

Musique 
 Where the Heart Is est une chanson du groupe Soft Cell présente sur l'album The Art of Falling Apart sorti en 1983.

Homonymie de titre